Брукман — немецкая фамилия:
 Брукман, Гуго (1863—1941) — немецкий издатель, покровитель Адольфа Гитлера.
 Брукман, Давид (1899—1902) — нидерландский композитор и дирижёр.
 Брукман, Марк Борисович (1884—1929) — украинский художник, живописец-портретист, плакатист. Герой труда (1926).
 Брукман, Эльза (1865—1946) — покровительница Гитлера, супруга Гуго Брукмана.

См. также 
 Брокман
 Брокмен